El término Escalada puede referirse a:

Deportes
 Escalada, en montañismo, la actividad deportiva que consiste en realizar ascensos sobre paredes de fuerte pendiente
 Escalada tradicional, tipo de escalada en montañismo
 Escalada larga, otro tipo de escalada deportiva en montañismo
 Escalada en hielo, deporte sobre una superficie gélida
 Escalada ciclista a Montjuic, competición ciclista disputada en Cataluña, España

Personas
 Guillermo Escalada, futbolista uruguayo
 Gustavo Sosa Escalada, músico paraguayo
 Luis Seco de Lucena Escalada, escritor español
 Marcelino Escalada Baldez, empresario uruguayo, activo en Argentina
 María de los Remedios de Escalada, esposa del prócer argentino José de San Martín
 Mercedes Tomasa San Martín y Escalada, hija del prócer argentino José de San Martín
 Antonio José de Escalada, suegro del prócer argentino José de San Martín
 Mariano Escalada, cuñado de San Martín y guerrero de la independencia argentina
 Miguel Escalada, escritor y diplomático argentino
 Mariano José de Escalada, arzobispo de Buenos Aires

Topónimos
 Escalada, localidad argentina del partido de Zárate, provincia de Buenos Aires
 Marcelino Escalada, comuna argentina del departamento San Justo en la provincia de Santa Fe
 Remedios de Escalada, localidad argentina del partido de Tres de febrero, provincia de Buenos Aires
 Remedios de Escalada, localidad argentina del partido de Lanús, provincia de Buenos Aires
 Villa María Irene de Los Remedios de Escalada, localidad argentina, del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires
 Escalada, entidad local menor española en el municipio de Valle de Sedano en la provincia de Burgos
 Quintanilla Escalada, localidad española en la provincia de Burgos
 San Miguel de Escalada, monasterio de la provincia española de León ubicado dentro del Camino de Santiago
 Avenida Escalada, arteria vial de la ciudad de Buenos Aires, Argentina
 Escalada, una estación tranviaria del premetro de Buenos Aires

Otros usos
 Escalada nuclear, fenómeno que en estrategia militar se refiere al mecanismo por el cual un conflicto pequeño o moderado puede acabar convirtiéndose en una guerra nuclear
 Escalada (conflicto)
 Escalada (militar), ataque a viva fuerza de un puesto fortificado y murado, trepando por escarpas